adjectif concernant les Charentes, région composée des deux départements français de Charente et Charente-Maritime
 parler charentais, appelé saintongeais
 abréviation de vin de pays charentais
 Le charentais, un cheval.